Bolckow peut désigner :

 , un industriel allemand.
 Bolckow Vaughan, une compagnie minière et sidérurgique.
 Bolckow, une ville du comté d'Andrew dans le Missouri.